В одиночному розряді тенісного турніру WTA San Antonio 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Стейсі Марголін здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Вермак 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
  Маріс Крюгер (2-ге коло)
  Джанет Ньюберрі (2-ге коло)
 Відсутня

 Відсутня
 Лора Дюпонт (півфінал)
 Даян Десфор (2-ге коло)
 Івонн Вермак (фінал)
 Пем Тігуарден (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA San Antonio